Василий Адаменко:
 Адаменко, Василий Васильевич (1908—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944), сержант.
 Адаменко, Василий Иванович (иеромонах Феофан; 1885—1937) — священнослужитель Русской православной церкви.